Adriatique peut désigner :
 Adriatique, un ancien département du royaume d'Italie.
 Adriatique, un duo de producteurs et disc jockeys suisses de musique électronique.

Voir aussi 
 Mer Adriatique, une mer baignant les côtes de l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie et le Nord-Ouest de la Grèce
 Plaque adriatique, une plaque tectonique couvrant l'est et le nord de l'Italie, l'est et le sud des Alpes, la mer Adriatique et le nord de la mer Ionienne